Hackensack kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hackensack (Minnesota)
Hackensack (New Jersey)